La machinerie désigne :
 Machinerie (cinéma) : ensemble des systèmes de fixation de la caméra (du simple pied aux grues les plus évoluées) et des déplacements d'appareils effectués avec ces systèmes

 Machinerie (théâtre) : ensemble des appareils qui permettent d'effectuer, sur un plateau, le déplacement des décors et les changements de scène.
 l'ensemble des moteurs d’une usine, d’un bateau, etc. 
 le lieu où se trouvent toutes les machines motrices (voir salle des machines).